База́рова — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Базарова, Айша Гаджияв кызы (род. 1921) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Базарова, Вера Евгеньевна (род. 1993) — российская фигуристка.
 Базарова, Дарима Васильевна (род. 1977) — российский библиотекарь.
 Базарова, Елизавета Владимировна (род. 1995) — российская пловчиха.
 Базарова, Надежда Павловна (1904—1993) — артистка балета и педагог, автор учебников по методике классического танца.
 Базарова, Рахими — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 Базарова, Шарапат (род. 1920) — бригадир тракторно-полеводческой бригады, Герой Социалистического Труда.